Сборная Андорры по футболу до 17 лет — национальная команда княжества Андорра, в составе которой могут выступать футболисты Андорры в возрасте 17 лет и младше. Собирается команда под руководством Футбольной федерации Андорры.

Тренеры команды — андоррский специалист Оскар Сонеджи и испанский — Элой Казальс.

История 

Свою первую игру юношеская сборная Андорры до 17 лет провела 3 марта 1998 года в городе Андорра-ла-Велья против Чехии в рамках квалификации на юношеский чемпионат 1998. Команда в дебютной игре уступила с крупным счётом (0:10). Во второй игре против Италии, Андорра уступила (0:11) и заняла последнее место в группе и потерпела одно из самых разгромных поражений в своей истории. В следующем отборочном турнире Андорра участия не принимала и вновь вернулась в турниры УЕФА в квалификации чемпионата Европы 2000. Данная квалификация стала примечательна для княжества тем, что команда отличилась своим первым забитым голом в ворота Лихтенштейна (1:3). В отборе к чемпионату Европы 2001, Андорра впервые сыграла вничью, также в игре против Лихтенштейна (1:1).

В отборочной кампании к континентальному первенству 2005 года, Андорра в трёх играх пропустила 22 гола, что является её собственным антирекордом выступления в квалификациях УЕФА. Отборочный турнир к чемпионату Европы 2008 завершился для Андорры первой добытой победой. Встреча против Сан-Марино завершилась со счётом (3:0), хет-триком отличился Хосеп Валльс.

В августе 2012 года главным тренером был назначен Хесус Лусендо, а помощником Элой Казальс. В апреле 2014 года команда участвовала в турнире развития УЕФА в Люксембурге. Андорра сыграла в трёх играх против Израиля (0:6), Люксембурга (1:1) и Черногории (0:3). В сентябре 2014 года Андорра сыграла против испанского клуба «Бланка Субур» (1:1).

В апреле следующего года Андорра сыграла на турнире развития в Черногории, где обыграла хозяев (1:0), а также сыграла против Люксембурга (0:1) и Лихтенштейна (1:1). В мае 2016 года команда княжества сыграла на турнире развития УЕФА в Сан-Марино, где уступила Албании (0:1), Македонии (1:3) и сыграла вничью с хозяевами (0:0). Турнир развития УЕФА, прошедший в феврале 2017 года на Мальте завершился победой Андорры, тогда команда обыграла сверстников из Гибралтара (1:0), Мальты (2:0) и сыграла вничью с Арменией (1:1).

Соперники 

Источник: worldfootball.net (U17), worldfootball.net (U16)

Статистика 

Источник: worldfootball.net (U17), worldfootball.net (U16)

Текущий состав 
По состоянию на 18 марта 2017. Последний матч против Казахстана (20 октября 2016)

|----- 
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|----- 
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|----- 
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Главные тренеры 
 Сергио Албанелл (2011—2012)
 Хесус Лусендо (2012—2013)
 Элой Казальс (2014)
 Оскар Сонеджи (2015—)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Андорры
 Профиль на сайте УЕФА
 Профиль на сайте transfermarkt.co.uk
 Профиль на сайте worldfootball.net
 Профиль на сайте soccerway.com

Сборная Андорры по футболу
Андорра